Il doppio del Banka Koper Slovenia Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Lucie Hradecká e Renata Voráčová erano le detentrici del titolo, ma la Voracova quest'anno non ha partecipato. Solo la Hradecka ha partecipato facendo coppia con Andreja Klepač, ma ha perso nei quarti contro Vera Duševina e Ekaterina Makarova.

Anabel Medina Garrigues e Virginia Ruano Pascual hanno battuto in finale 6–4, 6–1,  Vera Duševina e Ekaterina Makarova.

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (campionesse)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (primo turno)

   Sara Errani  /   Mara Santangelo (primo turno)
  María José Martínez Sánchez /  Arantxa Parra Santonja (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Banka Koper Slovenia Open 2008